Петров Кирило Андрійович (1990) — російський хокеїст.
 Петров Кирило Валентинович (1990) — український футболіст, чемпіон Європи серед юнаків (U-19) 2009 року.
 Петров Кирило Михайлович (1933) — доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації.